VFD peut désigner :
 vacuum fluorescent display (en français, afficheur fluorescent), un dispositif d'affichage utilisé dans des appareils électroniques grand public tels que des magnétoscopes, des autoradios et des fours à micro-ondes ;
 VFD, une entreprise française de transport de voyageurs opérant principalement en Isère ;
 variable frequency drive (en français, variateur électronique de vitesse), un dispositif destiné à régler la vitesse et le couple d'un moteur électrique à courant alternatif.